

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Catherine Deroche (1953-), femme politique française ;
 Élise Deroche, (1882-1919), première aviatrice brevetée en France et dans le monde.
 Frank Deroche, (1974- ), romancier français ; 
 Jean Deroche (1931- ), architecte français ;
 Maria Deroche (1938-2023) architecte française ;
 Mathieu Deroche (1837-19??), miniaturiste et photographe français ;
 Victor Deroche (1823-1886), peintre français.

Homonymie de patronyme